

Patronyme 

 Arthur Douglas Carey (1845-1936), explorateur britannique ;
 Bernice Carey  (1910-1990), auteur américain de roman policier ;
 Charles Carey (1824-1897), graveur et photographe français ;
 Chelsea Carey  (née en 1984), curleuse canadienne ;
 Danny Carey (né en 1961), batteur américain du groupe Tool ;
 Denis Carey (1909-1986), acteur britannique ;
  compositeur et musicien irlandais ;
  (né en 1937), homme politique irlandais ;
 Drew Carey, homme de télévision ;
 Duane G. Carey (né en 1957), astronaute américain ;
 Emily Carey (née en 2003), actrice britannique ;
 George Carey (né en 1935), ecclésiastique anglican ;
 George Carey,  joueur britannique de hockey sur glace ;
 Harry Carey (1878-1947), acteur américain ;
 Harry Carey Jr. (1921-2012), acteur américain ;
  ;
  (1840-1886), irlandais, héros unioniste de la guerre civile américaine ;
 Hugh Carey (1919-2011), homme politique américain ;
 Ian Carey (1975-2021), Dj ;
 Jade Carey (née en 2000), gymnaste américaine ;
  (1911-1973), irlandais, syndicaliste américain ;
  (1844/1847-1913) irlandais de la marine de guerre américaine ;
 James W. Carey (1934-2006), théoricien américain de la communication, critique des médias et professeur de journalisme ;
 Jacqueline Carey (née en 1964) romancière américaine, spécialisée en fantasy ;
 Jim Carey (né en 1974), joueur américain de hockey sur glace, à ne pas confondre avec l'acteur Jim Carrey ;
 John Carey (1756-1829), philologue irlandais ;
 Johnny Carey (1919-1995), joueur et entraîneur irlandais de footballeur.
 Joyce Carey (1898-1993), actrice anglaise ;
 Leonard Carey (1887-1977), acteur anglais ;
 Macdonald Carey (1913-1994), acteur américain ;
  (1956-1992) irlandais, activiste républicain, assassiné ;
 Mariah Carey (née en 1969), chanteuse américaine ;
 Mary Carey (née en 1980), actrice porno et politicienne américaine ;
  (1925-1994), écrivain américaine ;
 Mathew Carey (1760-1839), éditeur et économiste américain d'origine irlandaise ;
 Michael Carey (né en 1917), officier de police américain, auteur de roman policier ;
 Mike Carey (1959-), écrivain britannique de comics et de romans ;
 Mutt Carey (1891-1948), cornettiste et trompettiste de jazz américain ;
 Peter Carey (né en 1943), écrivain australien ;
 Philip Carey (1925-2009), acteur américain ;
 Richenda Carey (née en 1948), actrice britannique ;
 Rick Carey (né en 1963), nageur américain ;
 Robert Carey (1821-1883), officier britannique ;
 Roland Carey (1933-2019), acteur suisse ;
 Ron Carey (1935-2007), acteur ;
 Samuel Warren Carey (1911-2002), géologue australien ;
 Timothy Carey (1929-1994), acteur américain ;
 Vernon Carey Jr. (2001-), joueur américain de basket-ball ;
 Walter Carey (1685-1757), administrateur et homme politique anglais ;
  (1759-1839) écrivain (beaux-arts) irlandais ;
 .

Pseudonyme 
 Michele Carey (1943-2018), actrice américaine

Toponyme 

 Carey, ville américaine dans l'État de l'Idaho ;
 Carey, ville américaine située en Ohio.

Voir aussi
 
 
 
 Carry

Patronyme irlandais